KFH steht als Abkürzung für:

 Klinikum im Friedrichshain, ein Berliner Krankenhaus
 Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz
 Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, ehemaliger Name der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen
 Katholische Fachhochschule Mainz, ehemaliger Name der Katholischen Hochschule Mainz
 Kriegsfolgenhilfe-Lager, amtlicher Name der Flüchtlingslager bzw. DP-Lager in Schleswig-Holstein nach 1945
 KFH (Rundfunksender), ein Rundfunksender in Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten
 Kuwait Finance House, ein Finanzunternehmen im Emirat Kuwait
 Kammermusik Festival Hohenstaufen, ein Kammermusikfestival auf dem Hohenstaufen oberhalb von Göppingen in Baden-Württemberg

KfH steht als Abkürzung für:
 Kammer für Handelssachen, Spruchkörper an deutschen Landgerichten
 KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation, ein gemeinnütziger Verein

Abkürzung